El título La respuesta puede referirse a:

 La respuesta (1894), pintura de Juan Lepiani.
 La respuesta (1961), película (documental) chileno.
 La respuesta (1968), película catalana dirigida por Josep Maria Forn.
 La respuesta (1973), película (documental) mexicano.
 La respuesta (1975), película de José María Forn.
 La respuesta (1999), canción de Los Tres.
 La respuesta (2003-2004), programa informativo de televisión de Antena 3 (España).
 La respuesta (2019), canción de Becky G y Maluma.